Grijze vieroogbuidelrat
 Zwarte vieroogbuidelrat